Cèsar (títol), títol imperial romà corresponent a l'hereu de l'emperador
 Cèsar, sobrenom donat a un ancestre de Juli Cèsar i volia dir cabell llarg
 Premis César,  premi cinematogràfic francès.
 Toponímia: Departament de Cesar, Colòmbia 
 Criptografia: Xifratge de Cèsar
 Còmics:
 Els llorers del Cèsar
 El regal del Cèsar
 Biografies:
 Gai Juli Cèsar, diversos personatges
 Juli Cèsar (100 aC - 44 aC, Roma), general i polític romà, dictador romà
 Sext Juli Cèsar, diversos personatges
 Luci Juli Cèsar, diversos personatges
 César Rodríguez Álvarez, davanter del Futbol Club Barcelona
 Cognoms:
 Boštjan Cesar (1982, Ljubljana), futbolista internacional eslovè
 Filipa César
 Carlos Manuel Martins do Vale César (Ponta Delgada, 1956), polític de les Açores